Józsa János (1901–1973) erdélyi magyar pedagógus, közíró
Józsa János (1957–) vízépítő mérnök, egyetemi tanár, 2015 óta a BME rektora